Функции пассажирского порта в Санкт-Петербурге выполняют два терминала:
 Морской вокзал (Санкт-Петербург) — исторический порт на Васильевском острове.
 Морской пассажирский терминал — строящийся порт на намывных территориях.